Olle Olsson ist der Name folgender Personen:

* Olle Olsson (Maler) (1904–1972), schwedischer Maler 
 Olle Olsson (Mediziner) (1911–1999), schwedischer Radiologe 
 Olle Olsson (Handballspieler)  (* 1948), schwedischer Handballspieler und -trainer